Труд — поселок в Майнском районе Ульяновской области. Входит в состав Старомаклаушинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 41 километров на север по прямой от районного центра поселка Майна.

История
Основан, предположительно, в советское время. Работал колхоз «Дружба», позднее СПК.

Население
Население составляло 102 человека в 2002 году (чуваши 87%), 78 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Майнского района